Un vampire est un monstre mort-vivant buveur de sang, mais peut désigner aussi :

Zoologie 

 Une famille de chauve-souris :
 Les Desmodontinae, sous-famille qui comporte les chauve-souris communément appelées vampires.
 Les Megadermatidae, famille qui comprend les chauve-souris communément appelées faux-vampires.
 Un type de poisson qui suce le sang des autres poissons en pénétrant dans leurs branchies : le Paracanthopoma draculae.
 Le tétra vampire, un poisson d'eau douce qui possède de grandes dents pointues.
 Le calmar vampire des enfers, une espèce de calmar abyssal.

Art 

Des œuvres littéraires :
 Le Vampire, une nouvelle de John William Polidori de 1819 qui lança le thème du vampire en littérature.
 Le Vampire, un roman d'Angelo de Sorr paru en 1852.
 Le Vampire, un poème de Charles Baudelaire, publié dans Les Fleurs du mal en 1857.
Des œuvres cinématographiques : 
 The Vampire, film de Robert G. Vignola sorti en 1913.
 The Vampire, film d'Alice Guy sorti en 1915.
 Les Vampires, film de Louis Feuillade sorti en 1915.
 Vampyr (Vampyr - Der Traum des Allan Grey), film de Carl Theodor Dreyer sorti en 1932.
 Le Vampire, court-métrage de Jean Painlevé sorti en 1945.
 Les Vampires (I vampiri), film de Riccardo Freda sorti en 1957.
 , film de Kaneto Shindō sorti en 1968.
 Vampire, téléfilm américain d'E. W. Swackhamer (1979).
 Les Vampires (Three),  de la saison 2 de la série télévisée X-Files.
 Vampires, film de John Carpenter sorti en 1998.
 , un film américano-japonais de Shunji Iwai sorti en 2011.
 Les Vampires, série télévisée française d'horreur diffusée en 2020.*Des œuvres musicales : 
 Vampire, le  single du groupe féminin japonais Rev. from DVL sorti en .

Loisirs 

 Un jeu vidéo :
 un jeu vidéo d'arcade développé et édité par Entertainment Enterprises en 1983 : Vampire ;
 développé par Infogrames et sorti en 1986 : Vampire ;
 développé par Codemasters et sorti en 1986 :  Vampire.

 Un jeu de rôle:
 Vampire : La Mascarade (ses adaptations en jeu vidéo Vampire : La Mascarade - Rédemption, Vampire: The Masquerade - Bloodlines)
 Vampire : Le Requiem
 Un jeu de cartes : Vampire: The Eternal Struggle.
 Des montagnes russes du parc d'attractions La Ronde : Le Vampire.
 Des montagnes russes du parc d'attractions Walibi Belgium : Le Vampire.

Psychologie  
 Par extension, un vampire énergétique épuise ses interlocuteurs par des reproches et des banalités incessantes, en demandant de l'attention continuelle...

Aviation 
 Un avion militaire à réaction britannique : De Havilland Vampire.

Voir aussi